

DFB-Pokal

1. forduló

2. forduló

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntő

Lásd még 
 1. Bundesliga 2006-07

További információk 
  A DFB hivatalos honlapja
  Kicker.de

Nemetlabdarugokupa
Nemetlabdarugokupa
Német labdarúgókupa
A VfB Stuttgart mérkőzései